La Maison du bonheur (The Enchanted Barn), film américain de David Smith sorti en 1919 ;
 La Maison du bonheur, film français de Dany Boon sorti en 1994 ;
 La Maison du bonheur (The House of Luthor), vingt-deuxième épisode de la saison 1 de Loïs et Clark diffusé en 1994 ;
 La Maison du bonheur (Home Wreckers), vingtième épisode de la saison 5 de How I Met Your Mother diffusé en 2010.